Mairesse ist der Familienname folgender Personen:
 Guy Mairesse (1910–1954), französischer Formel-1-Fahrer
 Guy Mairesse (Schauspieler) (* 1924), französischer Schauspieler
 Jacques Mairesse (1904–1940), französischer Fußballspieler
 Jacques Mairesse (Ökonom) (* 1940), französischer Wirtschaftswissenschaftler
 Valérie Mairesse (* 1954), französische Schauspielerin
 Willy Mairesse (1928–1969), belgischer Formel-1-Fahrer